Јамњик може бити:

 Јамњик (Спишка Нова Вес), насељено мјесто у округу Спишка Нова Вес, Кошички крај, Словачка Република
 Јамњик (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република